

Zgodovina nastanka obramboslovja

Obramboslovje je bilo kot študij Splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite ustanovljeno leta 1975 na takratni Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN). Na podlagi dogovorov med zvezno vojsko in sekretariati za izobraževanje je bil študij izoblikovan v petih republikah, njegov glavni namen pa je bil izobraževanje civilnih obrambnih strokovnjakov, zagotavljal pa je tudi dovolj znanj za izobraževanje častniškega kadra.

Uvedba študija se je v Sloveniji od vsega začetka močno povezovala s težnjami po nacionalni emancipaciji, ravno zaradi tega je bil študij na slovenskem veliko bolj civilen, odprt za mednarodno sodelovanje, vpliv ideologije in režima pa je bil najšibkejši.

Da je program bil ustanovljen ravno na FSPN, gre zahvala tedanjemu dekanu, prof. Vladu Benku, ki je kljub nasprotovanju nekaterih kolegov in strahu pred militarizacijo in razvrednotenjem fakultete, pokazal dovolj poguma in zanimanja za novost na področju univerzitetnega izobraževanja v Sloveniji.

Razvoj vede

Po začetnih težavah pa je študij v 30 letih obstoja močno napredoval. Izobrazil je svoje kadre, razvil strokovno literaturo, raziskovalno dejavnost ter obogatil znanstveno življenje na Slovenskem. Pomagal je pri razvoju vojaškega in obraboslovnega jezika in vzpodbudil razvoj tovrstne pubicistike.

Danes predstavlja interdisciplinarni družboslovni program, ki povezuje politološke, sociološke, komunikološke, naravoslovne, obramboslovne in vojaške znanosti. Z velikim številom znanstvenih disciplin študij omogoča široka znanja na področju upravljanja, vodenja, svetovanja in delovanja v nacionalnem in mednarodnem varnostnem sistemu.

Obramboslovje se je iz programa, ki se je pričel izvajati v kabinetu prof. Antona Beblerja, razvilo v program, ki je močno pripomogel k temu, da je Slovenija danes samostojna in demokratična država, prepoznavna tako v Evropi kot v svetu. K prepoznavnosti je močno pripomoglo ravno sodelovanje s strokovnimi združenji ERGOMAS  (European Research Group on Military and Society), ECMA  (European Crisis Management Academy), CRISMART  (Crisis Managenet Research and Training), DCAF (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) ter sodelovanje z uglednimi mednarodnimi strokovnimi revijami.

Aktualne spremembe študija 

Po bolonjskem programu se študij izvaja v dveh različnih modulih: kot splošni obramboslovni in kot vojaški obramboslovni program. Pri tem se splošni modul izvaja redno vsako leto, vojaški modul pa se razpiše v skladu s potrebami na trgu delovne sile. Oba obramboslovna modula temeljita na spoznanjih temeljnih in aplikativnih projektov Obramboslovnega raziskovalnega centra Inštituta za družbene vede FDV in političnih ved v celoti, zlasti spoznanj iz mednarodnih projektov o varnosti, obrambnem prestrukturiranju, konverziji vojaških resursov, mirovnih operacij, pri popolnjevanju oboroženih sil, pri čemer so v splošnem obramboslovnem modulu uporabljena sodobna spoznanja o kompleksni varnosti ter spoznanja iz svetovnih varnostnih študij, medtem ko v vojaškem obramboslovnem modulu uporabljamo več spoznanj s področja razvoja vojaške stroke v Sloveniji, ki se je v preteklem desetletju ohranila in razvijala na akademski ravni prav na 
Katedri za obramboslovje FDV.

Pred kratkim je začelo delovati tudi prenovljeno Društvo študentov obramboslovja Slovenije. DŠOS je združenje vseh študentov, diplomantov, delavcev na Fakulteti ter ostalih oseb, ki jih povezujejo skupni interesi na področju obramboslovnih znanosti.

Glej tudi

 Fakulteta za družbene vede v Ljubljani
 Politologija
 Seznam slovenskih obramboslovcev (glej tudi: seznam obramboslovcev in seznam slovenskih politologov)

Zunanje povezave

 Katedra za obramboslovje Fakultete za družbene vede v Ljubljani
 Društvo študentov obramboslovja
 Forum študentov obramboslovja 
 Blog študentov obramboslovja 

Družboslovje